Tekirdağ, törökországi tartomány
 Tekirdağ, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Tekirdağ, az azonos nevű török tartomány székhelye